Casolani – abitanti di Casola Valsenio
Casolani – abitanti di Casole d'Elsa
Casolani – abitanti di Casoli di Atri
Casolani – abitanti di Casoli